Old Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Courthouse (Alabama), ID-Nr. 74000426
 Old Courthouse (Kentucky), ID-Nr. 72000533
 Old Courthouse (Charleston County, South Carolina), ID-Nr. 71000760
 Old Courthouse (Newberry County, South Carolina), ID-Nr. 71000791
 Old Courthouse (Virginia), ID-Nr. 79003297
 Old Courthouse (West Virginia), ID-Nr. 73001902
sowie auch von
 Old Courthouse (Missouri)